Houd Zourdani (* 17. října 1993) je alžírský zápasník–judista, olympionik a mistr Afriky.

Sportovní kariéra 
Na mezinárodní scéně se objevuje pravidelně od roku 2013 v pololehké váze. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde nestačil ve třetím kole na Mongola Tömörchülega, když se po nepovedené uči-matě nechal chytit do osae-komi.

Výsledky

Externí odkazy 
 
  Výsledky a novinky Houda Zourdaniho na Judoinside.com
  Výsledky a novinky Houda Zourdaniho na Judobase.org
 

Alžírští judisté
Alžírští olympionici
Vítězové afrických her v judu
Mistři Afriky v judu
Narození 17. října
Narození v roce 1993
Žijící lidé
Muži